Provincialismo puede referirse a:
Lo opuesto al cosmopolitismo.
Campanilismo o parroquialismo.
Movimientos protonacionalistas en España:
 El provincialismo catalán, antecedente del nacionalismo catalán.
 El provincialismo gallego, antecedente del nacionalismo gallego.